Sebastian von Rotenhan ist der Name folgender Personen:

* Sebastian von Rotenhan (Ritter) (1478–1534), deutscher Ritter, Kartograf und Humanist
 Sebastian von Rotenhan (Politiker) (1949–2022), deutscher Politiker (CSU)